Fairmount (Dacota do Norte)
Fairmount (Geórgia)
Fairmount (Illinois)
Fairmount (Indiana)
Fairmount (Maryland)
Fairmount (Tennessee)
Ou ainda:
Fairmount Heights

Veja também
Fairmont

Desambiguações de topônimos